USS Antietam je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Antietam (1864) 
 USS Antietam (CV-36) 
 USS Antietam (CG-54)

Antietam